Kneubühl oder Kneubuehl ist der Familienname folgender Personen:

 Beat P. Kneubuehl (* 1944), Schweizer Ballistiker
 Fritz Kurt Kneubühl (1931–1999), Schweizer Physiker
 Vreni Kneubühl (1920–2007), Schweizer Solojodlerin, Schauspielerin und Rezitatorin

Siehe auch:
 Kneubuhl
 Kneubühler